Zambrana steht für: 

 Zambrana (Álava), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Álava

Zambrana ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Alba Zambrana (1901–1974), bolivianischer General und Diplomat
 Fabio Zambrana (* 1963), bolivianischer Musiker und Komponist, Gründer und Sänger der Gruppe Azul Azul
 Jorge Zambrana (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Osvaldo Zambrana (* 1981), bolivianischer Schachgroßmeister